Аверино — село в Губкинском районе Белгородской области России. Входит в состав Осколецкой территориальной администрации.

География 
Находится в северной части региона, в лесостепной зоне, в пределах юго-западных склонов Среднерусской возвышенности, на расстоянии примерно 2 километров (по прямой) к  от города Губкина, административного центра округа.
  
Рядом с селом расположен Аверинский лесопарк.

Климат 
Климат характеризуется как умеренно континентальный, с холодной зимой, тёплым летом и хорошо выраженными переходными сезонами. Среднегодовая температура воздуха — 6 °C. Средняя температура воздуха самого холодного месяца (января) — −8,5 °C (абсолютный минимум — −36 °C); самого тёплого месяца (июля) — 20,3 °C (абсолютный максимум — 41 °С). Длительность периода с положительными температурами выше 10 °С составляет 156 дней. Годовое количество атмосферных осадков — 528 мм, из которых 343 мм выпадает в тёплый период.

История 
В 1958 году Аверино входило в Осколецкий сельсовет Боброво-Дворского района. 

С апреля 1962 года Осколецкий сельсовет (и село Аверино) — в новообразованном Губкинском районе.

30 марта 2005 года Осколецкое сельское поселение (и село Аверино) было присоединено к городскому поселению «Город Губкин».

Население

Примечания 

Населённые пункты Губкинского городского округа